Mniothripa är ett släkte av fjärilar. Mniothripa ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Mniothripa